Wegener är ett tyskt efternamn, som   i de nordiska länderna främst förekommer i Danmark. Offentlig statistik från 2014 ger följande antal personer med namnet i de nordiska länderna: Sverige 19, Danmark 217, Norge 10, Finland (medräknat utflyttade) under 5. För Tyskland uppskattas antalet bärare til 17384.

Personer med efternamnet Wegener

 Alfred Wegener (1880–1930), tysk meteorolog och geofysiker
 Caspar Frederik Wegener (1802–1893), dansk arkivman och historiker
 Friedrich Wegener (1907–1990), tysk läkare och patolog
 Georg Wegener (1863–1939), tysk forskningsresande
 Gerda Wegener (1886–1940), dansk tecknare och målare
 Karen Wegener (1935–2012), dansk skådespelare
 Marie Wegener (född 2001), tysk sångerska
 Otto Wegener (1849–1924), svensk-fransk fotograf och formgivare
 Paul Wegener (1874–1948), tysk skådespelare, författare och filmregissör
 Paul Wegener (Gauleiter) (1908–1993), tysk nazistisk politiker och SS-general
 Wolfgang Wegener (1875-1956), tysk amiral

Se även 
 Wegner, tyskt efternamn
 Wägner, svenskt efternamn och släkt
Granulomatos med polyangit som tidigare kallades Wegeners granulomatos

Källor

Tyska efternamn
Danska efternamn
Efternamn som syftar på yrken